Descontinuidade de Mohorovicic - a fronteira entre a crosta e o manto terrestre
Moho (género) - compreende quatro espécies de aves, todas atualmente extintas
Rio Moho - na Guatemala

Localidades 

Moho (distrito)
Moho (província)
Moho (Peru), cidade na região de Puno

Desambiguação
Desambiguações de topônimos